Toponímia:
 Osborne (Pennsilvània), localitat de Pennsilvània
 Osborne (Kansas), localitat de Kansas
 Comtat d'Osborne, a l'estat de Kansas
 Palau d'Osborne, antiga residència de la família reial anglesa situada a l'illa de Wight, construït entre 1845-1851
 Biografies:
 Adam Osborne (1939-2003), enginyer, químic, escriptor i empresari estatunidenc
 Edward Osborne Wilson (1929), entomòleg i biòleg estatunidenc
 George Osborne (1971), polític britànic
 John Osborne (1929-1994), dramaturg anglès
 Charles Osborne (1894-1991), ingressà al Llibre Guinness de Rècords com l'home amb l'atac de singlot més llarg
 Thomas Osborne, (1631-1712), Duc de Leeds, polític anglès
 Miscel·lània:
 Osborne 1, primer ordinador portàtil fabricat en sèrie, a l'abril de 1981
 Osborne Computer Corporation, empresa estatunidenca d'ordinadors peronals portàtils, fundada el 1981
 Toro d'Osborne, tanca publicitària amb caràcter simbòlic espanyol de l'any 1956